Лоти може да се отнася за:
 Пиер Лоти (1850-1923), френски писател
 Хелмут Лоти (р. 1969), белгийски певец